, відомі носії:
 Козлов Олександр Герасимович — Герой Радянського Союзу
 Козлов Олександр Олександрович (нар. 1981) — російський політик. Міністр природних ресурсів і екології Російської Федерації.